Амтке́л (,  [Амткели]) — село . Высота над уровнем моря составляет 240 метров.

Население 
В 1959 году в селе Амткели жило 758 человек, в основном армяне (в Амткельском сельсовете в целом — 2245 человек, также в основном только армяне, кроме преимущественно грузинских сёл Када, Шуамта и Цацхвиари). В 1989 году в селе жило 397 человек, в основном армяне, а также грузины (сваны).

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета